Manuel II av Trabzon, född okänt år, död 1332, var regerande kejsare av Trabzon från 1332 till 1332.

Referenser

Trabzons regenter
Avlidna 1332
Män
Födda okänt år